

Patronymes 

 Alessandro Pieroni (1550-1607), architecte, peintre et décorateur maniériste toscan ;
 Ania Pieroni (1957-), actrice italienne ;
 Blake Pieroni (1995-), nageur américain ;
 Luigi Pieroni (1980-), footballeur international belge.

Patronyme italien